indígenas - designação de povos aborígenes, autóctones, nativos 
 Elemento nativo - Elementos químicos que podem ocorrer naturalmente não combinado com outros elementos.
 nativo americano - pessoas nascidas nas Américas
 código nativo - código executado diretamente pelo computador
 driver nativo - chamadas JDBC diretamente no protocolo do banco de dados.
 nativo peregun - Dracaena fragrans var. typica, Liliaceae

Desambiguação